La competizione del corpo libero femminile di Ginnastica artistica dei Giochi della XVII Olimpiade si è svolta alle Terme di Caracalla a Roma dal 6 al 19 settembre 1960.

Programma

Risultati

Qualificazioni

Finale

Bibliografia

Collegamenti esterni

Corpo libero femminile